Une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière est un type d'opération civile (policiers, garde-frontières, etc.) de l'Union européenne visant à soutenir et former les garde-frontières des pays où la mission est déployée. Trois missions de ce type sont en cours :
 la mission d'assistance entre la Moldavie et l'Ukraine ;
 la mission d'assistance entre l’Égypte et la bande Gaza à Rafah ;
 et la mission d'assistance à la gestion des frontières libyennes.